La saison 2005 de la NFL est la  de la National Football League. Chaque formation dispute 16 matches sur 17 semaines en saison régulière. Une phase de play-offs suit la saison régulière pour mener au Super Bowl.

 Le , le premier match officiel NFL se déroule en dehors du territoire des États-Unis. Le match Arizona Cardinals - San Francisco 49ers de la quatrième journée de la saison régulière s'est tenu au Stade Azteca de Mexico (Mexique).

Week 1 

 Oakland - New England : 20-30
 New York Jets - Kansas City : 7-27
 Seattle - Jacksonville : 14-26
 Cincinnati- Cleveland : 27-13
 New Orleans- Caroline : 23-20
 Houston-Buffalo : 7-22
 Chicago-Washington : 7-9
 Tennessee-Pittsburgh : 7-34
 Tampa Bay- Minnesota : 24-13
 Denver-Miami : 10-34
 St-Louis-San Francisco : 25-28
 Dallas-San Diego : 28-24
 Arizona-New York Giants : 19-42
 Green Bay-Détroit : 3-17
 Indianapollis-Baltimore : 24-7
 Philadelphie-Atlanta : 10-14

Commentaires 
Les Falcons d'Atlanta ont réussi leur revanche contre les Eagles de Philadelphie. Les Falcons avaient perdus à la finale de la NFC aux dernières séries.

Week 2 

 Minnesota-Cincinnati : 8-37
 Jacksonville-Indianapollis : 3-10
 San Francisco-Philadelphie : 3-42
 Buffalo-Tampa Bay : 3-19
 Pittsburgh-Houston : 27-7
 Baltimore-Tennessee : 10-25
 Détroit-Chicago : 6-38
 New England-Caroline : 17-27
 St-Louis-Arizona : 17-12
 Atlanta-Seattle : 18-21
 Miami-New York Jets : 7-17
 San Diego-Denver : 17-20
 Cleveland-Green Bay : 26-24
 Kansas City-Oakland : 23-17
 New York Giants-New Orleans : 27-10
 Washington-Dallas : 14-13

Classement général

Play-offs 
Les équipes évoluant à domicile sont nommées en premier. Les vainqueurs sont en gras

AFC 
 Wild cards :
  : New England 28-3 Jacksonville
  : Cincinnati 17-31 Pittsburgh
 Premier tour : 
  : Denver 27-13 New England 
  : Indianapolis 18-21 Pittsburgh
 Finale AFC : 
  : Denver 14-35 Pittsburgh

NFC 
 Wild cards :
  : Tampa Bay 10-17 Washington 
  : NY Giants 0-23 Carolina
 Premier tour : 
  : Washington 10-20 Seattle
  : Chicago 21-29 Carolina
 Finale NFC :
  : Seattle 34-14 Carolina

Super Bowl XL 
  :  Pittsburgh 21-10 Seattle à Détroit

Notes et références 

2005
NFL
NFL